Garland House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Garland House (Dubuque, Iowa), NRHP-ID 83000353
 Garland House (Bernice, Louisiana), NRHP-ID 93001495